Катастрофа Ан-24 под Батагаем — авиационная катастрофа, произошедшая в среду 28 января 1970 года в районе Батагая c Ан-24Б авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погибло 34 человека.

Описание 
Самолёт Ан-24Б с бортовым номером 47701 (заводской — 59900202, выпущен в 1965 году) выполнял рейс из Черского в Якутск. Пилотировал его экипаж, в состав которого входили командир (КВС) , второй пилот , штурман , бортмеханик  и проверяющий, флаг-штурман Якутского УГА, заслуженный штурман СССР . В салоне работала стюардесса . На участке Чокурдах—Батагай полёт проходил ночью на эшелоне 5700 метров и в простых метеоусловиях. На борту находились 28 пассажиров.

Подходя к аэропорту Батагай, экипаж вышел на связь с диспетчером и доложил о расчётной точке начала снижения, в ответ на что диспетчер дал разрешение снижаться до высоты 2700 метров. Также он указал местоположение самолёта относительно аэропорта: удаление 125 километров, азимут 40° (северо-восток). Обязанности диспетчера на командно-диспетчерском пункте (вышке) аэропорта исполнял руководитель полётов, когда с Ан-24 доложили о занятии высоты 2700 метров. Тогда руководитель полётов уточнил у экипажа удаление и время подхода, а также наблюдают ли они полосу. Экипаж ответил утвердительно, намереваясь выполнить заход на посадку по магнитному курсу 47° с прямой. После получения утвердительного ответа о наблюдении полосы, руководитель полётов разрешил снижаться до высоты 600 метров. Экипаж подтвердил получение информации о снижении до 600 метров, после чего связь с самолётом пропала.

В 40 километрах от аэропорта летящий со скоростью 340—350 км/ч на высоте 1020 метров (808 метров над уровнем аэродрома) Ан-24 с малым левым креном (2—3°) и с углом тангажа 7° врезался в гору высотой 1081 метров в районе реки Адыча. Пилоты в последний момент увидели опасность и потянули штурвалы на себя, но, из-за рельефа местности и продолжающегося по инерции снижения, не смогли избежать столкновения. Авиалайнер врезался в склон крутизной 11—12° и полностью разрушился. Все 34 человека на борту погибли.

Причины 

Преждевременное снижение ниже минимально безопасной высоты ночью над горным районом, разрешенное диспетчером в нарушение НПП ГА-66 и инструкции по производству полётов на аэродроме Батагай. Отсутствие контроля за снижением самолёта со стороны руководителя полетов. Вероятно, экипаж перепутал населённые пункты при визуальном ориентировании.

Примечания

Ссылки

Фотографии воздушного судна в период эксплуатации 
https://pp.userapi.com/c850228/v850228060/887b4/Wz1pVbn6L7o.jpg

https://pp.userapi.com/c850228/v850228060/887be/gSFhwR90NMI.jpg

https://pp.userapi.com/c850228/v850228060/887c8/kT2lIWzQO7c.jpg

1969 год, примерно за полгода до катастрофы.

События 28 января
Январь 1970 года
Авиакатастрофа
1970 год в Якутии
Авиационные происшествия в Якутии
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия Якутского УГА
Авиационные происшествия в России 1970 года
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие нарушений в управлении воздушным движением